Пингвин Гумбольдта, или гумбольдтов пингвин, или перуанский пингвин () — нелетающая птица из рода очковых пингвинов.

История 
Впервые «перуанский пингвин» упомянут конкистадором Педро Писарро, который видел такого в долине Чинча.

Общая характеристика 
Пингвин Гумбольдта имеет чёрные спину и голову, на белом животе — чёрное широкое кольцо. По бокам головы через лоб и горло проходят узкие белые кольца, «очки». Клюв чёрный с красным основанием, лапы чёрные. Если корма достаточно, родители выкармливают обоих птенцов.

Птенцы покидают колонию в возрасте 3,5 месяцев, но родители могут их кормить ещё несколько недель. После завершения сезона размножения взрослые птицы проводят в море некоторое время, накапливая жировые запасы перед линькой оперения. Линька продолжается 2-3 недели, в течение которых птицы не питаются, находясь на берегу. На суше у взрослых пингвинов нет естественных хищников, в море на них охотятся морские львы, морские леопарды и косатки. В колониях яйца и маленьких птенцов похищают поморники, чайки и каракары.

Распространение 
Пингвин Гумбольдта гнездится на каменистых побережьях Чили и Перу от 8° до 34° ю. ш., там где проходит холодное Перуанское течение, поэтому известно ещё одно название — перуанский пингвин. Численность гумбольдтова пингвина постоянно уменьшается. Свою роль в сокращении численности этих птиц сыграли изменения в системе океанических течений Тихого океана.

Мировая популяция насчитывает 12 000 пар, из которых 8 000 гнездится в Чили, а 4000 — в Перу (одним из центров гнездования пингвинов Гумбольдта является Маркона).

Галерея фотографий

Примечания

Литература 
 Бейчек В., Штясны К. Птицы. Иллюстрированная энциклопедия. — М.: Лабиринт-пресс, 2004. — 288 с.
 Жизнь животных. В 7-ми томах. Т.6 Птицы. — М.: Просвещение, 1986. — 527 с.

Пингвинообразные
Животные, описанные в 1834 году
Птицы Южной Америки
Гумбольдт
Александр Гумбольдт